Серія A 2017—2018 — 84-й розіграш чемпіонату Серії А. Регулярний чемпіонат стартував 26 грудня 2017 року, фінішував фінальним матчем плей-оф 11 лютого 2018. Чемпіоном вчетверте став «Ріттен Спорт».

Регулярний сезон

Група А

Група В

Фінал чотирьох

Посилання 
 Офіційний сайт 
 eliteprospects 
 Архів 

2017—2018
Італія
Італія
2017 в італійському спорті‎
2018 в італійському спорті